TXC bezeichnet:

 TeXnicCenter, freier Texteditor für LaTeX-Dokumente unter Windows
 Terror X Crew, griechische Hip-Hop-Band
 taxiway centerline, das grüne Mittellinienfeuer auf der Rollbahn eines Flughafens, siehe Abkürzungen/Luftfahrt
 TransAVIAexport Airlines, weißrussische Frachtfluggesellschaft (ICAO-Code)

TXC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Taxis

TXC